Władysław Kulczyński senior (1854–1919) – zoolog, arachnolog, taternik, nauczyciel
 Władysław Kulczyński junior (1890–1923) – taternik, lekarz